Rimberg est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1943), homme d'affaires norvégien

Toponyme

, localité de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
, montagne de l'Hesse
, montagne de l'Hesse

Homonymie de toponyme